Angelim-amargoso é o nome vulgar de várias ávores da família das leguminosas, subfamília das papilionoídeas, como:
Andira
Bowdichia
Vatairea
Vataireopsis

Mais especificamente:
Andira anthelmia
Andira vermifuga
Vataireopsis araroba

Desambiguações de espécies